Le mot bobtail, d'origine anglaise, est utilisé pour caractériser des animaux, en général des animaux de compagnie ou d'élevage, ayant naturellement une queue exceptionnellement courte ou n'ayant pas de queue. Cette caractéristique étant due à la mutation d'un gène de l'animal. 

Le nom bobtail peut désigner :

 une race de chien :
 le bobtail, ou chien de berger anglais ancestral
 une race de chat :
 le bobtail américain
 le bobtail des Kouriles
 le bobtail japonais